La iglesia de San Salvador es un edificio religioso de Venecia (Véneto, Italia), en el sestiere de San Marco, cerca del Gran Canal.

Descripción 
La construcción de la iglesia renacentista dedicada a Cristo Salvador se comenzó en 1506 sobre el solar de una edificación más antigua, posiblemente del  y ya reconstruida en el . El arquitecto fue Tullio Lombardo, pero la terminó poco después, en 1534, Jacopo Sansovino. La fachada barroca, que se abre al Campo San Salvador, es posterior: fue comenzada en 1663 siguiendo un proyecto de Giuseppe Sardi y con decoración escultórica de Bernardo Falcone. De su interior, de una gran unidad de estilo, destacan dos obras de Tiziano: la Anunciación y la Transfiguración, además de una Cena de Emaús de Giovanni Bellini.

En el lateral derecho se levanta el grandioso monumento funerario al dux Francesco Venier, que ocupó el cargo entre el 1554 y en 1556, obra de Jacopo Sansovino (1561), con esculturas de Alessandro Vittoria (luneta con la Piedad entre san Francisco y el dux) y Tommaso da Lugano (Fe y Caridad).

Galería

Enlaces externos 

 Página oficial de la iglesia de San Salvador (en italiano)

Salvador
Iglesias de Italia del siglo XVI
Iglesias de Italia del siglo XVII
Iglesias renacentistas de Italia
Iglesias barrocas de Italia
Arquitectura de 1534
Venecia
Iglesias con cúpula de Italia
Lugares de enterramiento de los dogos de Venecia